Кріплення аркове — кріплення рамне, яке складається з окремих арок (металевих, залізобетонних, змішаних), що встановлюються перпендикулярно до поздовжньої осі гірничої виробки на відстані 0,3…1,2 м. Кожна арка складається з окремих ланок (від двох до п’яти), які поєднуються жорсткими, шарнірними, або податливими вузлами. Тримальні елементи сталевого податливого кріплення виконують із взаємозамінних жолобчатих профілів. Їх вага в типових конструкціях становить 19, 22, 27, або 33 кг/м. Важливими елементами К.а. є міжрамні огорожі та стяжки, які забезпечують об’єднання рам в просторову систему та захист від обрушення порід між окремими арками. Тримкість рами у податливому режимі становить 150-200 кН, у жорсткому до 300 кН.

Кріплення арки поділяють на податливе та жорстке. Перше застосовується у гірничих виробках зі значним зміщенням гірських порід. Друге — у виробках з постійним гірничим тиском.

Література 
 

Гірниче кріплення